Ulvsta (Ljusdal), een plaats in de Zweedse gemeente Ljusdal
Ulvsta (Ockelbo), een plaats in de Zweedse gemeente Ockelbo